Dengg ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Dengg (1863–1944), österreichischer Politiker (GdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Annemarie Dengg (1920–2011), österreichische Politikerin (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordnete
 Franz Dengg (* 1928), deutscher Skispringer
 Gertrude Dengg (1885–1953), österreichische Bildhauerin und Keramikerin
 Günther Dengg (* 1973), österreichischer Biathlet und Skilangläufer
 Michael Dengg (1879–1974), österreichischer Bauer, Maurer und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Deng
 Denk
 Tengg